George Dantzig (1914-2005) – matematico statunitense
 Tobias Dantzig (1884-1956) – matematico lettone, padre di George
 David van Dantzig (1900-1959) –  matematico olandese
 Rudi van Dantzig (n. 1933) – ballerino e coreografo olandese

Pagine correlate 
Danzig